Sukorambi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sukorambi, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Sukorambi, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar